Les dades més destacades de la temporada 1929-1930 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1929 a Catalunya
Competicions esportives del 1930 a Catalunya